Kazete ima više značenja:
 Kazete (Ankona)
 Kazete (Askoli Pičeno)
 Kazete (Bolonja)
 Kazete (Đenova)
 Kazete (Latina)
 Kazete (Mačerata)
 Kazete (Mantova)
 Kazete (Masa-Karara)
 Kazete (Padova)
 Kazete (Pistoja)
 Kazete (Pordenone)
 Kazete (Rijeti)
 Kazete (Rimini)
 Kazete (Teramo)
 Kazete (Trento)
 Kazete (Verona)
 Kazete (Vičenca)